Turlough Hill steht für:

 Turlough Hill (Clare), Berg und archäologischer Fundplatz im County Clare, Irland
 Turlough Hill (Wicklow), Berg und Pumpspeicherwerk im County Wicklow, Irland